Марроне () — итальянская фамилия. 

Известные носители:

 Марроне, Лука (род. 1990) — итальянский футболист.
 Марроне, Эмма (род. 1984) — итальянская певица.